

Patronyme 

Élisabeth de La Londe (1922-2015), religieuse française, fondatrice de Notre-Dame-de-l'Annonciation du Barroux.

Toponyme 

 La Londe, française de la Seine-Maritime ; 
 La Londe, ancienne commune française de l’Eure ;
 La Londe, hameau de Sainte-Mère-Église ;
 Château de la Londe, château français du Calvados ;
 La Londe-les-Maures, commune française du département du Var ;
 La Grosse-Londe, hameau de la commune de Saint-Nicolas-du-Bosc.



Voir aussi 
Lalonde

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France